Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik steht für:

 KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Fakultät in Karlsruhe
 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (Technische Universität München), Fakultät in München
 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Fakultät an der TU Chemnitz, siehe Technische Universität Chemnitz#Fakultäten
 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Fakultät an der TU Dresden, siehe Technische Universität Dresden#Bereiche und Fakultäten